La nazionale di pallavolo femminile della Macedonia del Nord è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Macedonia del Nord ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Macedonia del Nord.

Risultati

Giochi del Mediterraneo

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo maschile della Macedonia del Nord

femminile
Pallavolo